Diese Liste gibt einen Überblick über alle Richter, die bisher am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig waren. Nach Art. 20 EMRK darf jeder Staat, der die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat, einen Richter in den EGMR entsenden. Insgesamt haben bisher 182 Richter aus 47 Staaten am EGMR Recht gesprochen, darunter waren 38 Frauen.

Richter 

1 Kanadier, vorgeschlagen von Liechtenstein.
2 Schweizer, vorgeschlagen von Liechtenstein.
3 Die Amtszeit endete bereits am 31. Oktober 2004. Da die Vorschlagsliste der maltesischen Regierung wiederholt von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zurückgewiesen wurde und sich die Wahl eines Nachfolgers dadurch verzögerte, blieb der Richter gemäß Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK über diesen Zeitpunkt hinaus im Amt.
4 Italiener, vorgeschlagen durch San Marino.
5 Gewählt als Richter für Serbien-Montenegro. Nach der Auflösung des Staates übernahm er die Stelle des serbischen Richters am EGMR.
6 Gewählt als Richter für die CSSR. Bedingt durch die Auflösung des Staates endete seine Amtszeit zunächst am 1. Januar 1993. Er wurde aber als Richter für die Slowakei wiedergewählt.
7 Die Amtszeit endete bereits am 31. Oktober 2013. Da bis dahin kein Nachfolger das Amt angetreten hatte, blieb der Richter über diesen Zeitpunkt hinaus im Amt (siehe Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK), bis er selbst seinen Rücktritt erklärte.
8 Die Amtszeit lief bereits am 25. September 1970 ab. Da kein Nachfolger von Zypern vorgeschlagen wurde, blieb er gemäß Art. 40 Abs. 6 EMRK im Amt.
9 Da noch kein Nachfolger das Amt angetreten hat, bleiben die Richter gemäß Art. 23 Abs. 3 Satz 1 EMRK über das Ende ihrer Amtszeit hinaus im Amt.

Kanzlei 

1 ad interim

Quellen 
Die Liste wurde zusammengestellt nach Angaben aus
 Yearbook of the European Convention on Human Rights. seit 1959. Martinus Nijhoff Publishers.
 Erika Engel (u. a.): Europäische Grundrechte-Zeitschrift. seit 1974. N.P. Engel Verlag, Kehl am Rhein.
 Pressemeldungen des EGMR seit 1998, abrufbar über HUDOC.

Weblinks 
 Judges of the Court / Composition de la Cour – aktuelle Zusammensetzung auf der Website des EGMR (englisch, französisch)

 
Europaischer Gerichtshof fur Menschenrechte